Getoor ist der Nachname von:

 Lise Getoor, US-amerikanische Informatikerin
 Ronald Getoor (1929–2017), US-amerikanischer Mathematiker